Pryl kan syfta på:

 Pryl (verktyg) – ett handverktyg
 PRYL städ – ett yrkesbevis som används i vissa sammanhang